Ясная — название населённых пунктов в России:
 Ясная — деревня в Притобольном районе Курганской области.
 Ясная — посёлок при станции в Оловяннинском районе Забайкальского края.

См. также 
 Ясная Заря
 Ясная Поляна
 Ясная улица
 Ясный